Ulldecona kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ulldecona (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Ulldecona (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar